Jonckheere steht für:

 Jonckheere (Unternehmen), ein Hersteller von Bussen
 (164130) Jonckheere, Asteroid des Hauptgürtels
 Jonckheere 900, ein planetarischer Nebel im Sternbild Zwilling
 Jonckheere 320, ein planetarischer Nebel im Sternbild Orion

Jonckheere ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Jonckheere (1888–1974), ein französischer Astronom